bont verfdrupje
 bronverfdrupje
 epauletverfdrupje
 groen verfdrupje
 kalkverfdrupje
 mosverfdrupje
 zwart verfdrupje